Conejos – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w USA
 Conejos – hrabstwo w stanie Kolorado, w USA
 Conejos – rzeka w stanie Kolorado, w USA